Prhoć je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 2,35 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Prhoć ima 242 stanovnika koji žive u 62 kućanstva. Gustoća naseljenosti iznosi 102,98 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji